Ranelagh (Argentinië), een plaats in Argentinië
 Ranelagh (Ierland), een plaats in Ierland
 Ranelagh (metrostation), een metrostation in Parijs
 Ranelagh (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië